Bakti Jaya (Setu)
 Bakti Jaya (Sukma Jaya)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing